Акмолинская область:

 Акмолинская область — административно-территориальная единица в КазССР, Республике Казахстан.
 Акмолинская область — административно-территориальная единица в Российской империи.